Ferula arabica är en flockblommig växtart som först beskrevs av Josef Velenovský, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Ferula arabica ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
arabica